Olaszország
Monteu da Po, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Monteu Roero, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében